Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine 2018 var den 32. udgave af det franske landevejscykelløb i Poitou-Charentes og Nouvelle-Aquitaine. Løbet foregik i perioden 21. til 24. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev franske Arnaud Démare fra , der også vandt samtlige etaper.

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018